Blomme (fleur en flamand) est le patronyme de plusieurs personnes :

 Adrien Blomme (1878-1940), architecte belge de la période Art nouveau
 Alfons Blomme (1889-1979), un peintre et graveur belge
 Edmond-Louis Blomme (1828-1910), un auteur français de langue française et flamande
 Françoise Blomme (née en 1933), une architecte et écrivaine belge
 Henri Blomme (1845-1923),  architecte belge anversois
 Léonard Blomme (1840-1918), architecte belge anversois
 Maurice Blomme (1926-1980), coureur cycliste belge